Пасо Секо има више значења:

 Пасо Секо (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Секо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Секо (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику